Nerthus peut renvoyer à 

 Nerthus, divinité nordique de la fertilité.
 Nerthus, genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Heterogastridae.
 Nerthus, groupe de musique métal autrichien.